Pardiñas ist der Familienname folgender Personen:

 Ulyses F. J. Pardiñas (* 1969), argentinischer Mammaloge und Paläontologe
 Yerú Pardiñas (* 1955), uruguayischer Politiker